Медососы-мао, или мао () — род воробьиных птиц из семейства медососовых (Meliphagidae).

Описание 
Окраска оперения серая или зеленовато-черная.

Распространение 
Встречаются на островах Новая Каледония и Самоа и Фиджи.

Классификация 
В род включают 4 вида:
 
 
 
 

Возможно, род является полифилетическим. Наиболее близкими видами являются Gymnomyza viridis и Gymnomyza brunneirostris. Вид Gymnomyza samoensis тяготеет к кладе, которая включает Foulehaio и Xanthotis provocator.  Вид Gymnomyza aubryana представляет собой отдельную и древнюю линию.

Примечания 

Медососовые
Роды птиц
Птицы Океании